Ечеистов — фамилия. Известные носители:

 Ечеистов, Георгий Александрович (1897—1946) — советский художник, мультипликатор.
 Ечеистов, Иван Николаевич (1902—1983) — советский военный деятель, генерал-майор.